Jamal Sellami (Casablanca, 6 de outubro de 1970) é um ex-futebolista profissional marroquino, meia, disputou a Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas de Marrocos
Futebolistas do Raja Casablanca
Futebolistas do Besiktas JK
Jogadores da Seleção Marroquina de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000